L.A. Heat steht für:
 L.A. Heat (Film), US-amerikanischer Actionfilm des Regisseurs Joseph Merhi aus dem Jahr 1989
 L.A. Heat (Fernsehserie), 48-teilige US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1996